Waifs – cortometraggio del 1914 diretto da D.W. Griffith
 Chicken Casey (o Waifs) – film del 1917 diretto da Raymond B. West
 Waifs – film del 1918 diretto da Albert Parker